Национа́льный сою́з краеве́дов Украи́ны (НСКУ; ) — всеукраинская добровольная творческая общественная организация, объединяющая краеведов.

История 
С 1993 года Союз издаёт научно-популярный журнал «Краєзнавство» ().

В 2008 году Союз краеведов Украины получил статус национального; 1284 участника по состоянию на 2010 год).

Примечания

Ссылки 
  

Общественные организации Украины
Краеведение Украины